A Mao-Mao (eredeti cím: Mao Mao: Heroes of Pure Heart) 2019-től vetített amerikai flash animációs vígjátéksorozat, amelyet Parker Simmons alkotott.

A sorozat Amerikában 2019. július 1-én debütált a Cartoon Networkön. Magyarországon szintén a Cartoon Network mutatta be 2020. március 16-án.

Ismertető 
Mao Mao, egy merész macska, aki kalandokat keres. A Tiszta Szív városban megismerkedik Borzoklopsszal és Édinevérrel. Ők hárman megvédik a várost a gonoszoktól.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
 Főcímdal: Andrádi Zsanett
 Bemondó: Endrédi Máté
 Magyar szöveg: Boros Karina
 Hangmérnök: Hadfi Dezső (1x01-08, 10, 14, 21), Hegede Béla (1x09, 11-13, 15-20, 22-29), Gajda Mátyás (1x30-40)
 Vágó: Csabai Dániel (1x01-08, 10, 14, 21), Győrösi Gabriella (1x09, 11-13, 15-20, 22-29), Wünsch Attila (1x30-40)
 Gyártásvezető: Újréti Zsuzsa
 Szinkronrendező: Pupos Tímea
 Produkciós vezető: Marjay Szabina

A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

Epizódok

1. évad

Jegyzetek

További információk 

2019-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai flash animációs sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós akciósorozatok
Fantasy televíziós sorozatok